Marshall (Alasca)
 Marshall (Arkansas)
 Marshall (Carolina do Norte)
 Marshall (Illinois)
 Marshall (Indiana)
 Marshall (Michigan)
 Marshall (Minnesota)
 Marshall (Missouri)
 Marshall (Oklahoma)
 Marshall (Texas)
 Marshall (Wisconsin)
 Ilhas Marshall

Outros 
 Marshall Law
 Marshall Amplification
 Serviço de Delegados dos Estados Unidos ou U.S. Marshall

Desambiguações de topônimos